wieś w Polsce
 wieś na Ukrainie
 dwór i majątek ziemiański 1951 r. na Ukrainie
 polskie przedsiębiorstwo branży tkackiej produkujące samodziały